Guerra Hispano-Sudamericana (1864 - 1866): Enfrontament entre Espanya i l'aliança sud-americana conformada per Perú, Xile, Equador i Bolívia, conegut a Espanya com la «Guerra del Pacífic» o «Primera Guerra del Pacífic» i també com a «Guerra contra Espanya» a Perú i Xile.
 Guerra del Pacífic (1879-1883): Enfrontament entre Xile i l'aliança entre Bolívia i el Perú, conegut també com a «Guerra del Salitre».
 Guerra del Pacífic (1937-1945): Enfrontament entre Japó i Tailàndia contra la Xina i la resta d'Aliats de la Segona Guerra Mundial.